Arouca (gemeente), een gemeente in het Portugese district Aveiro
 Arouca (freguesia), een freguesia in bovenvermelde gemeente
 Arouca (voetballer), een Braziliaanse voetballer van Santos FC